Таба-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Красноярский край 
 Таба-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 69°01’с. ш. 101°24’в. д..
 Таба-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 71°46’с. ш. 99°02’в. д..
 Таба-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 73°04’с. ш. 101°26’в. д..

Республика Саха (Якутия) 
 Таба-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 71°36’с. ш. 148°34’в. д..
 Таба-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°12’с. ш. 152°35’в. д..

Примечания

См. также 
Тала-Кюель